Nitrobenzojeve kiseline su derivati benzojeve kiseline.

2-Nitrobenzojeva kiselina (CAS registarski broj 552-16-9, m.p. 148 °C) 
3-Nitrobenzojeva kiselina (m.p. 142 °C) 
4-Nitrobenzojeva kiselina (m.p. 240 °C)

Бензојеве киселине
Нитробензени